María del Portogallo (1264-1304), Monaca del Convento della Santa Croce a Coimbra, figlia di Alfonso III del Portogallo;
Maria del Portogallo (1313-1357), regina di Castiglia;
Maria del Portogallo (1342-1367), figlia di Pietro I del Portogallo;
Maria del Portogallo (1538-1577), duchessa di Parma e Piacenza.